Wiązownica heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Wiązownica (Staszów), Dorf im Powiat Staszowski der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Staszów
 Wiązownica, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Jarosławski der Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Gmina Wiązownica
 Wiązownica (Radziłów), Dorf im Powiat Grajewski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Radziłów